Шитиково — название нескольких населённых пунктов:
 Шитиково — деревня в Юргинском районе Кемеровской области.
 Шитиково — деревня в Порховском районе Псковской области.